La Grande Vie peut faire référence à :

En littérature
 La Grande Vie, un récit pour la jeunesse de J.M.G. Le Clézio paru en 1990 ;
 La Grande Vie, un roman de Thierry Consigny paru en 2007.

Au cinéma et à la télévision
  (It's a Great Life), film américain de Sam Wood sorti en 1929 ;
 La Grande Vie, court métrage de Henri Diamant-Berger sorti en 1935 ;
 La Grande Vie, film français d'Henri Schneider sorti en 1951 ;
 La Grande Vie, film français de Julien Duvivier sorti en 1960 ;
 La Grande Vie (The Mansion Family),  de la saison 11 de la série Les Simpson diffusé en 2000 ;
 La Grande Vie !, film français de Philippe Dajoux sorti en 2001 ;
 La Grande Vie, film français d'Emmanuel Salinger sorti en 2009.

En musique
 La Grande Vie, une chanson de Léo Ferré publiée dans l'album Le Guinche, sortie en 1956.

Voir aussi 
 Une grande vie (Bolshaya zhizn), film soviétique de Leonid Loukov sorti en 1939 ;
 Une grande vie (deuxième partie) (Bolshaya zhizn. 2 seriya), film soviétique de Leonid Loukov sorti en 1946.